Ел Полворон има више значења:

 Ел Полворон, Лос Дос Арболитос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Полворон, Ривера Запата (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Полворон (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Полворон (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику